Przytuły (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Łomżyński
 Przytuły (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Makowski
 Przytuły (Podlachië), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in het district Łomżyński
 Przytuły (powiat Ełcki), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het district Ełcki
 Przytuły (powiat Olecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het district Olecki
 Przytuły (powiat Szczycieński), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het district Szczycieński
 Przytuły (gemeente Pozezdrze), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het district Węgorzewski